

Geografia 
 Pajares de la Lampreana
 Pajares de Adaja
 Pajares de la Laguna
 Pajares de los Oteros
 Pajares de Fresno al municipi de Fresno de Cantespino

Persones amb aquest cognom 
 Miguel Pajares
 Belén Pajares Ribas
 Fernando de Castro y Pajares
 Francisco de Pisa y Pajares
 Guillermo Antolín y Pajares

Vegeu també 
 Payares (municipi de Ḷḷena, Astúries) (nom en espanyol, Pajares)
 També port de Payares i riu Payares